Никола́й Никола́евич Агока́с (1900—1980) — советский культурный деятель.

Биография 
Родился в 1900 году.

Окончил МХТИ им. Менделеева.

Один из создателей отечественного цветного кино, участвовал в разработке процесса цветной гидротипной печати. В октябре 1931 года в НИКФИ (Научно-исследовательский кинофотоинститут) под руководством Н. Н. Агокаса, Ф. Ф. Проворова и П. М. Мершина был разработан процесс двухцветной съёмки фильмов методом «бипак».

В годы Великой Отечественной войны читал курс аэрофотосъёмки в авиационном училище разведчиков (ВУАР). После войны — преподаватель, консультант по цвету на «Мосфильме», сотрудничал с издательством «Советский художник», журналом «Советское фото».

Умер в 1980 году в Москве.

Семья 
Сестра — Наталья (род. 1904 год). В 1926 году работала в НКФ СССР и жила в Москве по адресу: Лесная ул., дом 45, кв.15

Научные труды 
 Агокас Н. Н. Усиление и ослабление негативов. М. Библиотека фотокора Журнально-газетное объединение. 1932 г. 48 с.
 Агокас Н. Н. Цветное кино. М. Кинофотоиздат. 1936 г. 157 с.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Народный архив
 Статьи Агокаса Н.Н.
 Статья «Династия Агокас» на сайте «Владимирский край»

Выпускники Российского химико-технологического университета